Ху́пер () — может означать:

Персоналии 
 Хупер, Артур (1888—1963) — английский футболист.
 Хупер, Глория (род. 1992) — итальянская легкоатлетка.
 Хупер, Глэдис (1903—2016) — британская пианистка, долгожительница.
 Хупер, Гэри (род. 1988) — английский футболист.
 Хупер-Перру, Джейн (урожд. Хупер, Джейн) — канадская кёрлингистка.
 Хупер, Джон (около 1500—1555) — религиозный деятель.
 Хупер, Джордан (род. 1992) — американская баскетболистка.
 Хупер, Дэмьен (род. 1992) — австралийский боксёр.
 Хупер, Николас (род. 1952) — британский композитор.
 Хупер, Нелли (род. 1963) — английский продюсер, автор песен и звукорежиссёр.
 Хупер, Тоуб (1943—2017) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Хупер, Том (род. 1972) — английский кинорежиссёр.
 Байби, Джоан (Хупер; род. 1945) — лингвист.

СМИ, медиа 
 «Хупер» — комедийный фильм 1978 года об американских каскадёрах.

Топоним 
 
 
 
 
  — город в штате Юта, США.

См. также 
 Хупер-Бей (значения)
 Хоппер

Примечания